Усть-Ницинское — село в Слободо-Туринском муниципальном районе Свердловской области России, административный центр Усть-Ницинского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено в устье реки Ницы, впадающей в Туру, отсюда его название. Село стоит на региональной автодороге Туринск — Туринская Слобода — Тюмень. Расстояние до областного центра города Екатеринбурга 340 километров, до районного центра села Туринская слобода 30 км, до ближайшей железнодорожной станции в городе Тюмени 70 км.

История 
Слобода Усть-Ницинская заложена в 1622 году Киприаном, тогда архиепископом Сибирским и стала первым русским поселением на территории современного Слободо-Туринского района.

Слобода формировалась как духовный центр,  долгое время была богатейшей архиепископской вотчиной. Выходцами из Усть-Ницинского было основано 22 населенных пункта на территории современного Слободо-Туринского и Тугулымского районов. В результате административной реформы 1796 г. из Усть-Ницинской волости была выделена Фоминская волость.

Храм во имя Святой Троицы построен в 1773—1779 гг. на средства прихожан, не был разрушен в XX в., как многие другие церкви. Не потерял он своего значения и в облике современного села. В настоящее время имеет статус памятника истории и архитектуры XVIII в., охраняется государством. Искусствоведы относят его к сибирскому типу церковных сооружений. Западный придел имеет вход в виде огромной арки, специалисты считают, что он предназначался для торговых гостей, ведь слобода стояла на торговом пути к Ирбитской ярмарке.

Население

Примечания 

Населённые пункты Слободо-Туринского муниципального района